Aceroteta är ett släkte av steklar. Aceroteta ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggesteklar
Aceroteta